

Населённые пункты 
 Конштантин (Вила-Реал) — населённый пункт в Португалии.
 Конштантин (Миранда-ду-Дору) — район в Португалии.